New Lots Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na Canarsie Line
 New Lots Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na New Lots Line